Пско́вская улица — улица на севере Москвы в районе Лианозово Северо-Восточного административного округа, между Зональной и Череповецкой улицами.

Происхождение названия 
Название перенесено 10 декабря 1982 года с упразднённой Псковской улицы в том же районе (бывшие Проектируемые проезды № 4838 и № 5115), дано по древнему русскому городу Пскову.

Расположение 
Псковская улица начинается от Зональной улицы, проходит на юго-запад, поворачивает на юго-восток, пересекается с проектируемым проездом № 6174 и заканчивается на Череповецкой улице.

Учреждения и организации 

По нечётной стороне:
 Дом 7, корпус 2 — Школа № 1573, здание 3 (бывший детский сад № 2532);
 Дом 11 — Школа № 1573, здание 1;
 Дом 11, корпус 2 — Диагностический центр № 5, филиал № 5; Детская городская поликлиника № 125, филиал № 5.

По чётной стороне:
 Дом 2, корпус 1 — РЭФ ОДС «Вега» СВАО Лианозово;
 Дом 2, корпус 3 — Центр детского творчества «На Псковской»;
 Дом 6 — Отделение Почты России № 253-И-127253; бильярдный клуб «Массе»;
 Дом 8 — ОМВД Лианозово;
 Дом 10, корпус 2 — Школа № 1573, здание 4 (бывший детский сад № 1351);
 Дом 12, корпус 3 — Школа № 1573, здание 2 (бывший центр образования № 1490).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Лианозово
 
 Схема улицы

Улицы Москвы, названные в честь городов
Улицы Москвы, появившиеся в 1982 году